Schmittenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 in Deutschland:
 Schmittenbach (St. Peter), Ortsteil von St. Peter im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 in der Schweiz:
 Schmittenbach (Appenzell), Siedlungsplatz der Gemeinde Appenzell, Kanton Appenzell Innerrhoden
 Schmittenbach (Belp), auch Schmittebach, Siedlungsplatz der Gemeinde Belp, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern
 Schmittenbach (Rümlang), Quartier der Gemeinde Rümlang, Bezirk Dielsdorf, Kantons Zürich 

Gewässer:
 Schmittenbach (Zeller See), westlicher Zufluss des Zeller Sees in Zell am See, Bezirk Zell am See, Bundesland Salzburg
 Schmittenbach (Jona), linker Zufluss der Jona in Wald, Bezirk Hinwil, Kanton Zürich
 Schmittenbach (Reinerbach), linker Zufluss des Reinerbachs bei Villigen, Bezirk Brugg, Kanton Aargau, der dort in die Aare mündet

Siehe auch:
 Schmidbach